Az 1960-as CCCF-bajnokság volt a torna kilencedik kiírása. A tornán 5 csapat vett részt.

Végeredmény

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

Külső hivatkozások
 A CCCF-bajnokság az RSSSF archívumában

CCCF-bajnokság
CCCF